Жанвиль ():

Топонимы

Населённые пункты 
 Жанвиль (Кальвадос) — коммуна во Франции в департаменте Кальвадос (Нижняя Нормандия).
 Жанвиль (Эр и Луар) — коммуна во Франции в департаменте Эр и Луар (Центр).
 Жанвиль (Уаза) — коммуна во Франции в департаменте Уаза (Пикардия).
 Жанвиль-сюр-Жуин (Эсон) — коммуна во Франции в департаменте Эсон (Иль-де-Франс)
 Жанвиль — деревня в Хиславичском районе Смоленской области России.
 Жанвиль — деревня в Себежском районе Псковской области России.

Районы 
 Жанвиль (кантон) — кантон во Франции в составе округа Шартр департамента Эр и Луар (Центр).

Персоналии 
 Мартель де Жанвиль — французская писательница.

Прочее 
 Шато Жанвиль — французский дворец XVII века, расположенный в коммуне Палюэль (Верхняя Нормандия).